Carter est un nom de famille courant dans les pays de langue anglaise, signifiant charretier, qui a donné son nom à des lieux ainsi qu'à des pièces mécaniques.

Mécanique 
Le carter, du nom de son inventeur J. Harrison Carter (1816-1896), désigne en mécanique une enveloppe, souvent fermée de façon étanche, protégeant un organe mécanique, le plus souvent en mouvement et ayant besoin de baigner dans un lubrifiant (carter cylindres, carter de boîte de vitesses, etc.).
Par extension, il peut s'agir :
 en mécanique automobile, d'un carter d'huile, qui peut être : 
 un carter humide, qui protège les bielles et sert de réservoir d’huile moteur,
 un carter sec, de même fonction mais avec réservoir d’huile séparé du moteur ;
 d'un carter de protection pour isoler les organes mécaniques dangereux pour l'opérateur.

Patronyme

Personnalités réelles 
 Aaron Carter (1987-2022), chanteur, compositeur et acteur américain.
 Ally Carter (née en 1974), romancière américaine.
 
 
 Angela Carter (1940-1992), romancière et journaliste anglaise.
 Anthony Carter (né en 1975), basketteur professionnel américain.
 Ashton Carter (1954-2022), homme politique américain.
 Benny Carter (1907-2003), musicien de jazz américain.
 Betty Carter (1929-1998), chanteuse américaine de jazz.
 Brandon Carter (né en 1942), physicien et cosmologiste britannique.
 Carla Carter (née en 1972), actrice pornographique d'origine taïwanaise, connue sous le nom de Kobe Tai.
 Carlene Carter (née en 1955), chanteuse et auteur compositrice américaine de country.
 Chennedy Carter (1998-), joueuse américaine de basket-ball.
 Chloe Carter (1903-1993), actrice américaine.
 .
 Christopher Benfield Carter (1844-1906), avocat et homme politique anglo-québécois.
 Daniel Carter (né en 1982), rugbyman néo-zélandais.
 Danielle Hamilton-Carter (née en 1990), joueuse suédoise de basket-ball.
 David A. Carter  (né en 1957) un illustrateur américain de livres pour enfants  en particulier des livres animés 
 David Carter (né en 1956), joueur de tennis australien.
 Deana Carter (née en 1966), compositrice américaine de musique country.
 Denis Carter, Baron Carter (1932-2006), agriculteur et homme politique britannique.
 Dick Carter (1939-2022), joueur de squash australien.
 Dixie Carter (1939-2010), actrice américaine.
 Dwayne Michael Carter, Jr. (connu en tant que Lil Wayne ou encore Weezy, né en 1982), rappeur américain.
 Erin Carter (née en 1979), coureuse cycliste canadienne
 Elliott Carter, (1908-2012) compositeur américain.
 Gary Carter (1954-2012), joueur américain de baseball.
 Goree Carter (1930-1990), chanteur et guitariste américain.
 Hamish Carter (né en 1971), triathlète néo-zélandais.
 Harold Carter (né en 1958), avocat britannique.
 Helena Carter (1923-2000), actrice américaine.
 Howard Carter (1874-1939), égyptologue anglais, inventeur de la tombe de Toutânkhamon en 1922.
 Howard Carter (né en 1961), ancien joueur de basket-ball américain puis français.
 Hykeem Jamaal Carter, Jr. (né en 2000), dit Baby Keem, rappeur et producteur de musique américain.
 J. Harrison Carter, inventeur du carter.
 
 
 Jason Carter (né en 1960), acteur britannique.
 
 June Carter Cash (1929-2003), chanteuse américaine, femme de Johnny Cash.
 Kayli Carter (1993?-), actrice américaine
 Keith Carter (1924-2013), nageur de brasse américain.
 Kevon Carter (1983-2014), footballeur international trinidadien.
 Kyle Carter (né en 1969), cavalier canadien.
 
 Lillian Gordy Carter (1898-1983), mère du président américain Jimmy Carter.
 Lilly-Élisabeth Carter (1865-1937), féministe et pédagogue belge d'origine anglaise. 
 Lily Carter (née en 1990), actrice pornographique américaine.
 Lin Carter (1930-1988), romancier américain de science-fiction et de fantasy.
 Lynda Carter (née en 1951), actrice américaine ayant interprété Wonder Woman.
 Louise Carter (1875-1957), actrice américaine.
 Matthew Carter (né en 1937), typographe britannique.
 Maurice Carter (né en 1976), joueur américain de basket-ball.
 Maurice Carter (1913-2000), directeur artistique américain.
 Maybelle Carter (1909-1978), musicienne et chanteuse américaine.
  (né en 1939), chanteur et acteur américain.
 
 Michelle Carter (née en 1985), athlète américaine.
 Monte Carter (1884-1950), acteur américain.
 Nell Carter (1948-2003), actrice américaine.
 Nesta Carter (né en 1985), athlète jamaïcain.
 
 Nickolas Gene Carter (né en 1980), membre des Backstreet Boys.
 Otis Leonard Carter, connu sous le nom de Blackie Carter (1902-1976), joueur de baseball américain.
 Ovie Carter (1946-), photographe américain.
 Patrick Carter (baron Carter de Coles ; 1946-), membre de la Chambre des Lords britannique. 
 
 Paul Carter (né en 1963), joueur de squash britannique.
  (1970-), ingénieur britannique.
 Robert Carter (1663-1732), homme politique britannique.
 Roland Carter (1921-2006), homme politique français.
 Ron Carter (né en 1937), contrebassiste américain de jazz.
 Rubin Carter (1937-2014), boxeur américain.
 
 Samuel John Carter (1835-1892), artiste et illustrateur anglais.
 Shawn Corey Carter (connu en tant que Jay-Z, né en 1969), rappeur et homme d'affaires américain.
 Sonny Carter (né en 1947), astronaute américain.
 Stephen L. Carter (1954-), essayiste, romancier et juriste américain.
 Stephen Carter, baron Carter de Barnes (1964-), homme d'affaires et homme politique écossais.
 Susan Carter (née en 1963), joueuse australienne de squash.
 Terry Carter (né en 1928), acteur américain de télévision.
 Tweety Carter (né en 1986), joueur américain de basket-ball.
 Vince Carter (né en 1977) joueur américain de basket-ball.

Personnages de fiction 
 Alan Carter, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Cosmos 1999 ;
 John Carter, personnage principal du Cycle de Mars ;
 . John Carter, personnage de la série télévisée Urgences ;
 Peggy Carter, personnage de l'univers Marvel.
 Samantha Carter, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Sharon Carter, personnage de l'univers Marvel.

Toponyme 

 Carter, ville américaine du comté de Beckham, en Oklahoma.

Films 

 Nick Carter, le roi des détectives, et Les Merveilleux Exploits de Nick Carter, séries de films de Victorin Jasset (1908) ;
 Carter, film sud-coréen de 2022.

Autre 
 École Carter, établissement scolaire belge situé à Bruxelles.

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais